Harpellales är en ordning av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Harpellales i divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Trichomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Harpellales